Tux est la mascotte officielle de Linux.
Tux est une commune du Tyrol.
Tuxedo (logiciel) est un moniteur transactionnel synchronisant des transactions requises par des plates-formes hétérogènes (édité à l'origine par Bell Labs, qui a mis au point Unix).
TUX est un serveur http pour le noyau linux.
Tux est une motocyclette de  et de marque Suzuki.